Список ручного оружия Бундесвера (вооружённых сил Германии).

Винтовки

Снайперские винтовки

Пулемёты

Пистолеты

Пистолет-пулемёты

Противотанковые ракетные комплексы и гранатомёты

Другое оружие

См. также 
 Список гусеничных машин вооружённых сил Германии
 Список воздушных судов вооружённых сил Германии

Примечания

Литература 
 Günter Wollert, Reiner Lidschun, Wilfried Kopenhagen: Schützenwaffen. (1945—1985). In: Illustrierte Enzyklopädie der Schützenwaffen aus aller Welt. 5. Auflage. Band 1+2. Brandenburgisches Verlagshaus, Berlin 1988, ISBN 3-89488-057-0.
 Rolf Abresch, Ralph Wilhelm: Moderne Handwaffen der Bundeswehr. Report, Bonn 1999
 Hans-Joachim Drost: Gelboliv — Die Ausstattung der Aufbauzeit 1956—1958. Militärverlag Drost, 2008
 Lothar Schuster: Das Ausstattungssoll der Heeresangehörigen der Bundeswehr 1955—2010. Zeughaus, 2011
 Weisswange, Jan-Phillipp: Handwaffen und Panzerabwehrhandwaffen der Bundeswehr. Geschichte — Technik — Taktik., E. S. Mittler & Sohn, Hamburg 2011

Оружие Германии
Руч